Die Liste der Naturdenkmale in Lenzkirch nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegenden Gemeinde Lenzkirch. In Lenzkirch gibt es insgesamt 98 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon ein flächenhaftes Naturdenkmal (FND) und 97 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Lenzkirch